Geografia:
 Antàrtida: Illa Nelson, a l'arxipèlag de les illes Shetland del Sud
 Austràlia:
 Nelson (Nova Gal·les del Sud)
 Nelson (Victòria)
 Canadà:
 Nelson (Canadà), població de la província de la Colúmbia Britànica
 Riu Nelson
 Estats Units d'Amèrica:
Nelson (Califòrnia)
 Nelson (Geòrgia) Nelson (Illinois) Nelson (Minnesota) Nelson (Missouri) Nelson (Nebraska) Nelson (Nova Hampshire) Nelson (Nova York) Nelson (Wisconsin) Nelson Park Township (Minnesota) Nelson Township (Michigan) Nelson Township (Minnesota) Nelson Township (Pennsilvània) Comtat de Nelson (Dakota del Nord) Comtat de Nelson (Kentucky) Comtat de Nelson (Virgínia) Llac Nelson, a Alaska
 Nova Zelanda:
 Nelson (Nova Zelanda), ciutat de l'Illa del Sud
 Nelson Lakes National Park Regne Unit:
 Nelson (Anglaterra), al comtat de Lancashire
 Nelson (Gal·les), població del sud de Gal·les, pertanyent al comtat de Sir Caerffili
 Biografies:
 Cognoms:
 Don Nelson, entrenador de l'equip de la NBA Dallas Mavericks
 Ernest Charles Nelson, botànic
 Horatio Nelson (Burnham Thorpe, Norfolk 1758 - Barbate, Andalusia, 1805), contraalmirall i lord anglès
 Jeff Nelson, bateria del grup musical Minor Threat
 John B. Nelson, botànic
 Gaylord Nelson, promotor del Dia de la Terra
 Prince Rogers Nelson, nom complet del cantant conegut per Prince
 Ralph Nelson, director de cinema estatunidenc
 Rob Nelson,  biòleg i documentalista estatunidenc
 Ted Nelson (1937), filòsof, sociòleg i pioner al camp de les tecnologies de la informació i la comunicació
 Noms:
 Nelson Rolihlahla Mandela (Umtata, Sud-àfrica, 1918), polític sud-africà
 Nelson Miles, general americà que participà en la guerra contra l'apatxe Gerónimo
 Nelson Piquet (1952), pilot de carreres brasiler
 Nelson Rockefeller (1908 - 1979), polític estatunidenc, vicepresident dels Estats Units (1974-1977)
 Nélson de Jesus Silva (Irará, 1973), futbolista brasiler que juga de porter
 ''Miscel·lània:
 Clau Nelson, presa per subjectar l'oponent en la lluita lliure
 Nelson (grup musical) Regles Nelson, metodologia de control de processos
 Síndrome de Nelson, trastorn endocrí
 Nelson''', òpera de Lennox Berkeley